Вита́лий Степа́нович Смирно́в:
 Смирнов, Виталий Степанович (1924—2013) — советский военнослужащий, полковник, Герой Советского Союза.
 Смирнов, Виталий Степанович (1930—2007) — советский и белорусский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.